Азиатская валютная единица () — валютная корзина, введённая в 2006 году  (RIETI) аналогично европейской валютной единице (ЭКЮ). AMU должна отражать котировки акций денежных единиц 13 стран региона, и, возможно, превратится со временем в азиатский аналог евро.

Государства, согласившиеся использовать в обращении AMU:
 Китайская Народная Республика
 Королевство Камбоджа
 Королевство Таиланд
 Лаосская Народно-Демократическая Республика
 Республика Индонезия
 Республика Корея
 Республика Сингапур
 Республика Филиппины
 Социалистическая Республика Вьетнам
 Союз Мьянма
 Султанат Бруней-Даруссалам
 Федерация Малайзия
 Япония
 Австралия
 Новая Зеландия
 Индия

Азиатский банк развития (АБР), учредителями которого, кроме стран АСЕАН, являются Китай, Япония и Южная Корея, стал мотором создания общего рынка Юго-восточной Азии по примеру общего рынка Европы. Для реализации этой идеи был создан Азиатский клиринговый союз (АКС). Два года назад АБР ввел для него клиринговую расчетную единицу Asian Currency Unit — AKU, с перспективой создать полноценную региональную валюту — азио, по принципу евро. Многие аналитики сравнивают AKU с европейской клиринговой расчетной единицей European Currency Unit — EKU, которая существовала в Европейском экономическом союзе до введения евро в 1999 году. Но пока она скорее похожа на переводной рубль СЭВ советских времен.

AKU формируется по принципу корзины валют стран-участниц плюс американский доллар и евро, и пропорционально отражает валовой национальный продукт и объемы внешней торговли стран-участниц АКС. Курс всех национальных азиатских валют по отношению к единой валюте ежедневно публикуется АБР. В некоторых странах АСЕАН даже ведутся обсуждения о возможном введении AKU в качестве национальной валюты, не дожидаясь введения азио.

Примечания

Ссылки 
 Перспективы введения единой азиатской валюты
 График дневных значений AMU от RIETI
 Информация о AMU на сайте RIETI

Единица
Расчётные денежные единицы
Коллективные и союзные денежные единицы